Termenul „Kronstadt” se poate referi la:

Brașov (în ), oraș în România
Kronstadt (în ), oraș în apropiere de Sankt Petersburg
Kunštát, localitate din comuna Orlické Záhoří, Regiunea Hradec Králové, Cehia, denumită în trecut Kronstadt
Insula Cronstadt, în Trinidad și Tobago